Browning Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

* Browning Lake (Buchanan County, Kansas)
 Browning Lake (Doniphan County, Kansas)
 Browning Lake (Antrim County, Michigan)
 Browning Lake (Dickinson County, Michigan)
 Browning Lake (Buchanan County, Missouri)
 Browning Lake (Doniphan County, Missouri)